Giorgio Da Mommio – politico italiano
 Stefano Da Mommio – ex calciatore italiano